TAJ peut signifier :
 Transactional Analysis Journal, en français « Journal d'analyses transactionnelles »
Traitement d'antécédents judiciaires, un fichier français consultable dans le cadre des enquêtes judiciaires et administratives, destiné à permettre de vérifier le respect de conditions de moralité requises par des postes sensibles tant dans le secteur privé que dans le secteur public ;
TAJ, entité du réseau de consulting Deloitte, spécialisé en audit de risques financiers, juridiques et fiscaux. 
TAJ, Code AITA de l'aéroport de Tadji en Papouasie Nouvelle Guinée ;
 Taj, l’appelation traditionnelle du Keter Torah, codex en usage parmi les Juifs du Yemen pour la copie, cantilation et compréhension du Pentateuque. Il comprend le Targoum Onkelos en judéo-araméen sur le Pentateuque ainsi que le Targoum Jonathan sur les portions de la Haftara, le Tafsir de Saadia Gaon en judéo-arabe, auxquels ont été ultérieurement adjoints des traités de grammaire hébraïque, le commentaire de Rachi sur la Torah et de David Kimhi sur la Haftara ; 
Coiffe conique sans bord, parfois incurvée en pointe, porté dans les pays musulmans en signe de distinction et de prestige ;
TAJ, un parti politique algérien ;
 Taj est un prénom anglo-américain (porté notamment par Taj McWilliams-Franklin, et Taj Burrow) ;
 .

Voir aussi 
 
Prénom américain